Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Zina Garrison 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Pam Shriver (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Zina Garrison (finale)

 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Pam Casale (quarti di finale)
 Laura Arraya (primo turno)
 Kathy Rinaldi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1984